Сулима́ (Суліма́) — українське прізвище.

Українські похідні від цього прізвища:
 з суфіксом -енк-: Сулименко, Суліменко

Рід Сулим 

 Сулима Василь Іванович — військовий і державний діяч Гетьманщини XVII століття, наказний полковник, могильовський сотник.
 
 Сулима Микола Семенович — військовий діяч Російської імперії XIX століття українського походження, граф, генерал-лейтенант.
 Сулима Олександр Степанович (?—1719) — державний діяч Гетьманщини XVII століття, переяславський полковий суддя.
 Сулима Павло Іванович — військовий діяч Гетьманщини XVII століття.
 Сулима Петро Іванович (Петрик Іваненко) — військовий діяч Гетьманщини XVII століття, гетьман на Ганьщині.
 Сулима Семен Іванович — військовий і державний діяч Гетьманщини XVIII століття, переяславський полковник.
 Сулима Степан Іванович — військовий і державний діяч Гетьманщини XVII століття, переяславський полковник.
 Сулима Федір Іванович — військовий і державний діяч Гетьманщини XVII століття, переяславський полковник.
 Сулима Харитон Семенович (Христофор) — релігійний діяч Російської імперії XVIII—XIX століть українського походження, єпископ Слобідсько-Український і Харківський, ректор Чернігівської духовної семінарії.
 Сулима Яким Семенович — військовий та державний діяч Російської імперії XVIII—XIX століть українського походження, перекладач з французької.

Інші відомі носії

Сулима 
  (1917—1984) — український радянський військовий діяч, полковник. Герой Радянського Союзу.
 Сулима Вадим Станіславович (* 1961) — травматолог-ортопед, доктор медичних наук, професор.
 Сулима Віль Савелійович — український радянський футболіст, нападник та півзахисник, тренер, арбітр.
 
 Сулима Галина Валентинівна — українська акторка.
  ( 1989) — польський драматург.
  (1772—1844) — релігійний діяч Російської імперії XVIII—XIX століть українського походження, архієпископ Кишинівський і Хотинський.
  — військовий діяч Російської імперії XVIII століття, віце-адмірал.
  ( 1980) — польський баскетболіст, атакуючий захисник.
 Сулима Кіндрат — козацький ватажок. Вважається засновником міста Зміїв.
  ( 1990) — польський баскетболіст, центровий.
  (1926—2016) — польський військовий діяч XX століття, генерал бригади.
 
  ( 1979) — білоруський футболіст, воротар, тренер.
  (1879—1944) — польська акторка.
  ( 1942) — польський культурознавець, історик культури, культурний антрополог, фольклорист, літературознавець і мистецтвознавець, публіцист.
  (1918—1972) — польський інженер-металург і комуністичний діяч.
 Сулима Стефан — псевдонім польського прозаїка, есеїста, репортера, дослідника, культурного та громадського діяча  (1918—2012).
  (1919—2015) — польський вчений, спеціаліст у галузі матеріалознавства та електроізоляційних пластмас.
 Сулима Тетяна Володимирівна (бл.1863—1931) — українська письменниця.
 Сулима Тихін — український гончар другої половини XVIII століття.
 Сулима Ян — псевдонім єврейського композитора польського походження, диригента та піаніста-віртуоза  (1875—1956).

Суліма 
 Суліма Анатолій Володимирович — український військовий діяч, старший солдат, учасник російсько-української війни.
 Суліма Євген Миколайович — український та російський філософ, вчений у галузі соціальної філософії, сфері науки і освіти.
 Суліма Олена Григорівна — українська вчена-медик, неонатолог, головний неонатолог МОЗ України у 1992—2004 роках.

Подвійні прізвища 
  (1897—1961) — польський військовий діяч, майор.
  ( 1935) — польський історик, фахівець з історії Речі Посполитої.
  (1896—1940) — польський військовий діяч, офіцер. Кавалер ордену Virtuti Militari.
  (1928—2002) — польський письменник, поет і радіожурналіст.
 Суліма-Попель Антоній — польський скульптор, педагог.
  (1952—1998) — польський поет.
  ( 1969) — польська спортсменка з п'ятиборства.
  (1903—1944) — польський актор, співак. Учасник Варшавського повстання.

Див. також 
 Сулими — український шляхетський рід з Переяславщини.
 Сулима (герб) — шляхетський герб.
  — місто у Сьєрра-Леоне.
  —  у Сьєрра-Леоне.

Прізвища на -ма